Сикорский CH-37 «Мохаве» () — военно-транспортный вертолёт.

Вертолёт создан компанией Сикорский. Первый полёт совершил 18 декабря 1950 года. Вертолёты были приобретены армией США. За семь лет было построено 1560 всех модификаций S-56, включая опытные. Несколько машин (порядка 4) использовались как транспортные во Вьетнаме. К концу 1960-х были заменены на Sikorsky CH-54 Tarhe.

Тактико-технические характеристики 
 Модификация CH-37A
 Диаметр главного винта, м 21.95
 Диаметр хвостового винта, м 4.57
 Длина, м: 19,28
 Высота, м 6.71
 Масса, кг
 пустого 9449
 нормальная взлётная 14062
 Внутреннее топливные баки, л 1514 + опционально 2271
 Тип двигателя 2 ПД Pratt & Whitney R-2800-54
 Мощность, кВт 2 х 1566 л.c.
 Максимальная скорость, км/ч 209
 Крейсерская скорость, км/ч 185
 Дальность действия, км 233
 Скорость подъёма, м/мин 277
 Практический потолок, м 2650
 Статический потолок, м 335
 Экипаж, чел 3
 Полезная нагрузка: 36 десантников или 24 носилок или 4536 кг груза в кабине или на внешнем подвесе.

См. также 
 Ми-6

Литература

Ссылки 
 Авиационная энциклопедия 
 Описание и фотографии вертолёта 

Вертолёты США
Военно-транспортные вертолёты
Вертолёты Sikorsky
Вертолёты Вьетнамской войны